Der Duelbits World Grand Prix 2023 war ein Snookerturnier der World Snooker Tour in der Saison 2022/23. Insgesamt fand er zum neunten Mal statt, zum fünften Mal war er Auftakt einer Serie, die mit Players Championship und Tour Championship fortgesetzt wird. Nach 2019/20 war die Centaur-Arena in Cheltenham zum dritten Mal der Austragungsort. Nachdem das Turnier zuletzt zweimal vor den Jahreswechsel vorgezogen worden war, fand es diesmal wieder am Anfang der zweiten Saisonhälfte vom 16. bis 22. Januar 2023 statt. Zu Beginn des Turniers wurde der Wettanbieter Duelbits als neuer Sponsor der Players Series vorgestellt.

Qualifiziert für den Grand Prix waren die 32 erfolgreichsten Spieler der Einjahres-Rangliste der bisherigen Saison von der Championship League bis zu den English Open. Bei den folgenden beiden Turnieren der Serie halbiert sich jeweils die Teilnehmerzahl.

Der amtierende Weltmeister und Weltranglistenerste Ronnie O’Sullivan hatte die letzte Ausgabe des Turniers gewonnen, er schied aber in der 2. Runde gegen Noppon Saengkham aus. Sieger wurde der Führende in der Einjahresrangliste Mark Allen. Er besiegte Judd Trump im Finale mit 10:9. Für Allen war es der 3. Turniersieg in dieser Saison und insgesamt sein 17. Ranglistentitel, davon 9 bei Ranglistenturnieren.

Preisgeld 
In den fünf Jahren, in denen das Turnier zur Players Series gehörte, blieb das Preisgeld und seine Verteilung unverändert.

Setzliste 
Gesetzt waren die Top-32-Spieler der laufenden Saison, beginnend mit der Championship League bis zu den English Open 2022.

Turnierergebnisse 
Die Setzliste des Turniers entsprach der Rangliste der 32 erfolgreichsten Profispieler der bisherigen Saison 2022/23 (bis einschließlich der English Open). Sie traten gemäß der Standardansetzung für 32 Spieler gegeneinander an.

Finale 
Mark Allen kam als mit Abstand bester Spieler der bisherigen Saison mit zwei gewonnenen und einem verlorenen Finale ins Endspiel. Judd Trump hatte nach verhaltenem Saisonstart aufgeholt und das unmittelbar vor dem Turnier beendete Masters gewonnen. Bis zur ersten Pause teilten sich die beiden Kontrahenten die Frames. Obwohl Trump danach weiterhin seine Chancen hatte, war es der Nordire, der mit den höheren Breaks vier Frames in Folge gewinnen konnte und mit einem komfortablen 6:2-Vorsprung in die Abendsession ging.

Mit einem weiteren hohen Break konnte Allen auf 7:2 erhöhen, mit zwei Century-Breaks in Folge begann Trump aber eine Aufholjagd. Zwar gelang Allen als Nächstes das höchste Turnierbreak mit 141 Punkten, doch Trump nutzte danach konsequent seine Fehler aus und nahm ihm die nächsten vier Frames ab. Damit stand es 8:8 unentschieden. Allen behielt die Nerven und stemmte sich mit einem Sieg im umkämpften 17. Frame gegen den Durchmarsch von Trump, der aber mit einem 76er Break umgehend den Entscheidungsframe erzwang. Mit einer verschossenen leichten Roten ermöglichte Allen Trump im letzten Frame einen leichten Einstieg, doch der Engländer verstellte sich und vergab seinerseits auf Gelb. Damit wechselte die Chance wieder zu Allen, der sein Break konzentriert bis zur Entscheidung weiterspielte und sich den 10:9-Sieg sicherte.

Allen überholte damit Trump in der Weltrangliste und erreichte mit Platz 3 einen neuen Karrierehöchststand.

Century-Breaks 
14 Spieler spielten zusammen 30 Century-Breaks. Das höchste mit 141 Punkten erzielte der Sieger Mark Allen im Finale. Mit sechs Frames mit mehr als 100 Punkten gelangen dem unterlegenen Finalisten Judd Trump die meisten Breaks mit dreistelliger Punktzahl.

Quellen

Weblinks 
 2023 World Grand Prix bei CueTracker

2023
Snookerveranstaltung 2023
Billardturnier in England
Sportveranstaltung in Gloucestershire
Sport (Cheltenham)